Edmonstone :

 Archibald Edmonstone (1795-1871), voyageur, égyptologue et écrivain britannique.
 Archibald Edmonstone (1er baronnet) (1717-1807), homme politique écossais.
 Charles Edmonstone (1764-1821), homme politique écossais.
 John Edmonstone, esclave noir célèbre.
 Phil Edmonston (1944-2022), homme politique et ancien député fédéral canadien.
  (1813-1864)

Voir aussi 
 Edmonston